Le mot lunule est employé dans plusieurs domaines avec différentes significations :

 en anatomie, la lunule est la tache claire circulaire située sur la base de chaque ongle de l'être humain ;
 en géométrie, une lunule est une portion de plan délimitée par deux cercles non concentriques de rayons différents, formant un ménisque en forme de croissant de lune, et une lunule sphérique désigne une portion de sphère délimitée par deux demi-grands cercles ;
 en archéologie, une lunule est une parure de cou qui affecte la forme d'un croissant de lune formé par deux cercles non concentriques, fréquente pendant la Protohistoire sur la façade atlantique et dans les Îles britanniques ;
 en zoologie :
 lunule désigne un papillon de nuit ;
 lunule est une surface déprimée sur la valve de chez certains Bivalves ;
 lunule est une perforation dans le squelette d'un oursin plat (Scutelloida).
 dans la religion chrétienne, la lunule ou lunette est la monture circulaire ouvrante, en métal doré ou argenté, sertissant deux disques de verre entre lesquels on place une hostie consacrée, en vue de l’exposition sur un ostensoir (pièce d’orfèvrerie ouvragée composée d'un pied et de l'espace destiné à recevoir la lunule).
 dans le domaine de l'automobile, le nom lunule désigne le tableau de bord de la Citroën CX.
 dans le domaine de l'alpinisme, de l'escalade, ou du canyoning, la lunule est un « trou débouchant » percé dans la roche ou dans la glace, créé de manière naturelle ou artificielle, permettant, en y introduisant une cordelette, de créer un point d'ancrage. Lorsqu'il est fait en glace, il s'appelle aussi abalakov.